Boerne ist 

 die Bezeichnung mehrerer Städte in den USA:
 Boerne (Bexar County, Texas)
 Boerne (Kendall County, Texas)

 der Rollenname eines Tatort-Pathologen, siehe Thiel und Boerne

Siehe auch:
 Börne